«Унита» () — итальянская газета
 УНИ́ТА () — Национальный союз за полную независимость Анголы

См. также 
 Унитаз
 Унитас
 Юнитас